Arbeitsbedingung steht für:

 Voraussetzungen zur schöpferischen Auseinandersetzung des Menschen, siehe Arbeit (Philosophie)
 den sozialen Rahmen der Erwerbstätigkeit, siehe Arbeit (Sozialwissenschaften)
 die volkswirtschaftlichen Kofaktoren der Produktion, siehe  Arbeit (Volkswirtschaftslehre)
 den betriebswirtschaftlichen Rahmen der Arbeit, siehe Arbeit (Betriebswirtschaftslehre)
 arbeitswissenschaftlich die Strukturen zur Arbeitsausführung, siehe Arbeitssystem, Arbeitsgestaltung und Ergonomie
 im deutschen Arbeitsrecht die für ein Arbeitsverhältnis wirksamen Konditionen, siehe Arbeitsbedingungen (Betriebsverfassungsgesetz)

Siehe auch:
 Arbeit